Thomas Holland kan syfta på bland andra:

 Thomas Holland, 1:e earl av Kent (omkring 1314–1360), engelsk adelsman och militär befälhavare
 Thomas Holland, 2:e earl av Kent (1350/4–1397), engelsk adelsman och kunglig rådgivare
 Thomas Holland, 1:e hertig av Surrey (1374–1400), engelsk adelsman
 Thomas Erskine Holland (1835–1926), brittisk jurist
 Thomas Henry Holland (1868–1947), brittisk geolog